«Большо́е косми́ческое путеше́ствие» — советский детский фантастико-приключенческий фильм, поставленный в 1974 году Валентином Селивановым по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка, или Год 2001-й…» (1970). Премьера фильма в СССР состоялась 5 ноября 1975 года.

Сюжет 
Трое советских школьников — Света Ишенова из Бухары, Саша Иваненко из Донецка и Федя Дружинин из Москвы — побеждают во всесоюзном конкурсе с участием ста тысяч претендентов и, пройдя курс специальной подготовки, отправляются в первый в истории детский космический полёт на корабле «Астра». Командует кораблём единственный взрослый на борту — капитан Егор Павлович Калиновский.

Действие фильма начинается, когда юные члены команды уже находятся в космическом центре и ждут командира, который повезёт их на стартовую площадку. Калиновский надевает космический костюм в помещении с большим телеэкраном, на котором в режиме реального времени наблюдает за подготовкой к старту. Заканчивая последние приготовления, он попутно разговаривает по телефону с сыном и забывает на телефонном аппарате пилотку. Приехав на автомобиле к остальной команде и обнаружив свою оплошность, командир просит Федю сходить за пилоткой. Выполняя его просьбу, Федя видит на экране, который забыл выключить Калиновский, двоих сотрудников центра, один из которых говорит другому: «Я только что узнал от генерала, что наш эксперимент с „Астрой“…». Что было сказано дальше, зрителю не показывают.

На четырнадцатые сутки после успешного старта Калиновский заболевает, и комиссия врачей из Центра управления полётами приказывает ему отправиться в изолятор, а обязанности командира в его отсутствие поручает Феде Дружинину. Вскоре после этого на «Астре» происходит утечка газа. Федя с Сашей, оставив Свету на капитанском мостике, отправляются на лифте в машинное отделение. Света, посчитав, что малейшая искра может привести ко взрыву, отключает всё электропитание на корабле, и лифт останавливается. Федя приказывает Свете отправиться в машинное отделение по чёрному ходу, чтобы устранить утечку. Выполняя задачу, Света видит через полупрозрачную стену силуэт движущегося человека и слышит его голос, о чём сообщает приехавшим на лифте мальчикам. Они тоже слышат загадочный голос. Федя заявляет, что это голос их командира, после чего Саша вызывает его по внутренней связи и убеждается, что Калиновский не покидал изолятор.

Ещё через месяц полёта, в ходе которого корабль пережил встречу с опасным метеоритным роем, на пути «Астры» встречается терпящая аварию автоматическая межпланетная станция. Несмотря на риск схода корабля с орбиты, Федя принимает решение пристыковать «Астру» к станции, отправиться внутрь и лично устранить неполадки. Он переходит на станцию, находит рассоединённый кабель и соединяет его, успев сообщить товарищам об устранении неисправности и своём намерении вернуться, после чего связь с ним обрывается. Следом за ним на станцию отправляется Саша и также пропадает. Света экстренно связывается с Землёй и получает приказ расстыковаться со станцией и идти заданным курсом, но после короткого совещания с Егором Павловичем, по-прежнему находящимся в изоляторе, в нарушение приказа отправляется на поиски друзей и попадает в ловушку — закрытую холодильную установку с зеркальными стенами. Там же обнаруживаются живые и невредимые, но полузамёрзшие Федя и Саша.

Саша предлагает найти шахту запасного сброса установки, выйти через неё в открытый космос и добраться без скафандра и шлема до аварийного люка «Астры». Кто именно отправится по смертельно опасному маршруту — он или Федя, — должен решить жребий. Света требует участия в отборе на общих правах, но Федя как командир отвергает предложение Саши и запрещает экипажу рисковать жизнью. Посреди ожесточённого спора все трое, к своему удивлению, слышат из-под пола установки мяуканье оставленного ими на «Астре» котёнка, помогающее им отыскать замаскированный выход и выбраться из западни. Неожиданно оказывается, что «Астра» — подземный тренажёр-симулятор, а экспедиция «первой тройки», в действительности никогда не покидавшей Землю, — психологический эксперимент, призванный изучить перспективы реального детского космического полёта. Также выясняется, что Федя, вернувшийся за пилоткой командира незадолго до старта, узнал о настоящей миссии «Астры» из случайно услышанного разговора учёных, но утаил её от Светы и Саши, стремясь не допустить срыва ответственного эксперимента, а Егор Павлович симулировал болезнь, чтобы предоставить юному экипажу возможность самостоятельно принимать решения и действовать в нестандартных ситуациях.

Несмотря на то, что «большое космическое путешествие» оказалось лишь последней предполётной тренировкой, всех троих её участников, в расчётное время нашедших выход из тренажёра и поднявшихся на поверхность, встречают как настоящих космических героев.

В эпилоге фильма настоящий космонавт Алексей Леонов обращается к юным зрителям, выражая уверенность в том, что детские космические полёты скоро станут реальностью.

Возможно, многие из вас, ребята, расстроились, что не увидели в фильме настоящего космического путешествия. Его не было — но это только пока. Каждый из нас, космонавтов, прежде чем полететь в космос, сделал ой какую сложную работу. Полёт требует полных всех твоих сил, знаний, умений. Я находился в открытом космосе всего лишь двенадцать минут, но сейчас могу сказать, что каждая моя минута нахождения в космосе требовала годовой подготовки на Земле. Но я уверен, ребята, что скоро наступит такое время, когда вы, если захотите, то полетите в космос. Я в это верю.

В ролях

Съёмочная группа

Песни и музыка из фильма 
Композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Игорем Кохановским для фильма были написаны несколько песен, первоначально исполненных вокально-инструментальным ансамблем «Верные друзья» (главная музыкальная тема фильма — инструментальная композиция «Голубая планета», звучащая на начальных титрах, и песня «Млечный Путь» на ту же мелодию — представляет собой авторскую переработку песни Алексея Рыбникова на стихи Игоря Кохановского «Кто может знать», впервые записанной в 1973 году ВИА «Поющие сердца» и Вадимом Мулерманом в дуэте с Вероникой Кругловой). Песни быстро приобрели самостоятельную популярность: уже в год премьеры «Большого космического путешествия» тираж грампластинок с музыкой из фильма, изданных всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия», превысил 100 тыс. экземпляров. Композиции «Голубая планета», «Ты мне веришь?» и «Млечный Путь» до настоящего времени исполняются на российском радио.

Съёмки 

Натурные съёмки фильма проходили в основном в Зеленограде, возле Московского института электронной техники (там же происходит действие нескольких эпизодов второго фильма фантастической кинодилогии Ричарда Викторова «Москва — Кассиопея» — «Отроки во Вселенной», также посвящённой теме детского космического полёта и снятой практически одновременно с «Большим космическим путешествием» в 1973—1974 годах). Сцены на базе подготовки космонавтов снимались в подмосковной усадьбе Марфино. Сцена диалога Светы Ишеновой с матерью Феди Дружинина снята в Москве у подъезда дома 15, корпус 2 по улице Шверника — на протяжении всего эпизода на заднем плане виден Дом аспиранта и стажёра МГУ.

Факты 
 Названия картины («Большое космическое путешествие») и пьесы, лёгшей в основу её сценария («Первая тройка, или Год 2001-й…»), дословно перекликаются с названием классического фантастического фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» (1968). Характерные детали внешнего облика «Астры» — шарообразный головной модуль, параболическая антенна над центральной секцией, трапециевидная хвостовая часть с тремя реактивными соплами — напоминают аналогичные элементы конструкции Discovery One. Эпизод с разумной бортовой ЭВМ, противостоящей одному из членов экипажа  и побеждаемой при помощи отвёртки, — откровенная аллюзия на знаменитую сцену демонтажа компьютера HAL 9000 астронавтом Дейвом Боуменом.
 Соавтор сценария «Космической одиссеи» английский писатель Артур Кларк был дружен с главным консультантом пьесы Сергея Михалкова и фильма Валентина Селиванова — советским лётчиком-космонавтом и художником Алексеем Леоновым. Именем Алексея Леонова назван космический корабль с советско-американским экипажем на борту в романе А. Кларка «2010: Одиссея Два» (1982) — второй части фантастической тетралогии «Монолит», продолжающей некоторые сюжетные линии первой «Одиссеи».
 В конце фильма Алексей Леонов изображён работающим над эскизом картины «Орбитальная станция „Союз“ — „Аполлон“». Стыковка советского и американского космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» по программе ЭПАС (с участием самого Леонова) была осуществлена 17 июля 1975 года — через год после основных съёмок «Большого космического путешествия».
 В оригинальной пьесе Сергея Михалкова Света Ишенова зовётся Наташей Печатниковой, Саша Иваненко — Вадимом Гонтарёвым.
 Света Ишенова — единственная кинороль Людмилы Берлинской (впоследствии — известной пианистки, выступавшей с Мстиславом Ростроповичем, Юрием Башметом и Виктором Третьяковым).
 Командир корабля Егор Павлович Калиновский впервые появляется в кадре, подъезжая к юным космонавтам на экспериментальном итальянском автомобиле-макете «Селена» (1959, инженер-дизайнер Луиджи Сегре).
 Бо́льшая часть книжных полок в изоляторе, где на протяжении почти всего эксперимента сидит Калиновский, занята томами «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (1890—1907).
 В фильме дважды произносится фраза «Спокойно, Маша, я Дубровский», ставшая крылатой (так, её же произносит герой Владислава Стржельчика на четвёртой минуте фильма «Время отдыха с субботы до понедельника», снятого в 1984 году). Подобных слов нет ни в романе Пушкина «Дубровский», ни в его единственной экранизации, выпущенной до 1974 года («Дубровский», 1936). Вероятный прототип фразы — реплика Дубровского, выдающего себя за француза Дефоржа, из его диалога с Антоном Пафнутьичем в X главе романа:
— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать, или вы пропали. Я Дубровский.
 «Астра» ( — «Звезда») — название космического корабля в двух популярных советских фантастических фильмах: «Большое космическое путешествие» и «Через тернии к звёздам» (1980). Музыку к обоим фильмам написал Алексей Рыбников.
 Инструментальная композиция, сопровождающая финальные титры фильма, звучит в сцене свадьбы в телевизионном фильме «Дневной поезд» (1976), музыку к которому также написал Алексей Рыбников.
 В официально изданной версии «Песни гонщиков» дважды звучит оркестровый парафраз Прелюдии до минор (BWV 847) из первой части «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха, не вошедший в оригинальное музыкальное оформление фильма.

См. также 
 Козерог-1
 Лунный заговор
 Орбита 9

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации произведений Сергея Михалкова
Детские фильмы СССР
Фильмы СССР 1974 года
Фантастические фильмы 1974 года
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова